est un nom propre japonais représentant :
 la  sur Kyūshū au sud du Japon,
 l'ancienne  sur cette péninsule,
 l' au large de la péninsule, qui en est séparée par le détroit d'Osumi,
 le satellite Ōsumi, nommé ainsi en référence à la péninsule,
 la classe Osumi de navires de guerre japonais.